La marine portugaise a baptisé deux sous-marins NRP Golfinho, en référence au mammifère marin nommé « dauphin » en français :

 Le , un sous-marin de classe Foca, lancé en 1917.
 Le , un sous-marin de classe Delfim, lancé en 1934.

Notes